Il singolare  dell'IPP Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniel Brands era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lukáš Lacko ha battuto in finale Jarkko Nieminen 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Jarkko Nieminen (finale)
 Lukáš Lacko (Campione)
 Benjamin Becker (semifinali)
 Ričardas Berankis (quarti di finale)

  Dudi Sela (quarti di finale)
  Philipp Petzschner (primo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Jan Hájek (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IPP Open 2012